Республика Банат (, , , ) — государство, провозглашённое в Тимишоаре 1 ноября 1918 года в момент распада Австро-Венгерской империи и параллельного объединения Югославии.

История 
К 31 октября 1918 года были созданы военные советы в Банат, и республика прекратила своё существование; затем его территория была разделена между Румынией и Государством сербов, хорватов и словенцев.

16 апреля 1920 года этнические немцы Баната послали на Парижскую мирную конференцию запрос с просьбой о восстановлении республики (под названием «Республика Банатия»), но им было отказано.

Банатские сепаратистские схемы продолжали разрабатываться в начале межвоенного периода и были особо популярны среди швабов. До 1921 года идея независимого Баната была подхвачена Автономной швабской партией и швабами французского происхождения; Такие румыны, как  Аврам Имброане и Петру Гроза, сочувствовали правам меньшинств и децентрализации, но не поддерживали автономию. Будучи крайне левыми боевиками, Гроза и Отто Рот сотрудничали друг с другом на протяжении всего межвоенного периода. Автономистские проекты, ориентированные на швабов, также были подхвачены нацистской Германией во время Второй мировой войны, что привело к созданию нацифицированного Баната; либеральные швабы, такие как Стефан Фреко  выступили против этой тенденции и стал выступать за полное разграничение между французскими и немецкими швабами.

В эпоху Николае Чаушеску исход швабов ускорился, поскольку режим согласился предоставить выездные визы десяткам тысяч румынским немцам в обмен на твердую валюту. В результате произошедшего события в Румынии, Румынская революция 1989, Банатская автономия или независимость снова стали причинами - в данном случае различными членами румынского большинства в восточном Банате. Эти группы, вывешивая на своем флаге белый крест на зеленом фоне, заинтересовались восстановлением наследия Габсбургов в регионе и в некоторых случаях объявили себя этнически отличными от других румын. В 2013 г. активисты этого движения поддержали как региональную независимость, так и европейский федерализм. Зеленый флаг стал популярным как знак региональной принадлежности и активно демонстрировался во время антиправительственных митингов 2014 года. Этот вопрос был подчеркнут проправительственными социал-демократами, которые увидели в этом движение к автономии или независимости; это утверждение было отвергнуто членами Банатской лиги.

Население 
Население республики составляло 1 582 133 человека: 
 румыны — 592 049 (37,42 %);
 немцы — 387 545 (24,50 %);
 сербы — 284 329 (17,97 %);
 венгры — 242 152 (15,31 %),
 а также словаки, болгары, евреи и хорваты.

Несостоявшиеся государства
Исторические области Сербии
Государства в истории Румынии
Советские республики
Бывшие государства новейшей истории Европы